Mirski ist der Familienname folgender Personen:

 Krastjo Mirski (1920–1978), bulgarischer Regisseur
 Lew Mirski (1925–1996), sowjetischer Filmregisseur und Schauspieler